Xtabentún puede referirse a:

 Xtabentún, bebida alcohólica de origen mexicano; 
 Xtabentún, flor de una planta; o
 Xtabentún, enredadera de flores blancas, cuya semilla posee un fuerte narcótico que enloquece y emborracha.